Rijnstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam
 Rijnstraat (Arnhem), straat in Arnhem
 Rijnstraat 8, het VROM-gebouw in Den Haag
 Rijnstraat (Katwijk aan den Rijn), straat in Katwijk aan den Rijn